Abschnittsbefestigung Schloßberg steht für:
 Abschnittsbefestigung Schlossberg (Degersheim), Franken
 Abschnittsbefestigung Schloßberg (Tiefenbach), Niederbayern